Název Podhájí má více sídel:
 Dolní Podhájí, část obce Struhařov v okrese Benešov
 Horní Podhájí, část obce Struhařov v okrese Benešov
 Nalžovické Podhájí, část obce Nalžovice v okrese Příbram
 Nedrahovické Podhájí, část obce Nedrahovice v okrese Příbram
 Podhájí (Horšovský Týn), část obce Horšovský Týn v okrese Domažlice
 Podhájí (Nová Ves), část obce Nová Ves v okrese Třebíč
 Podhájí (Radim), část obce Radim v okrese Jičín
 Podhájí (Temelín), část obce Temelín v okrese České Budějovice
 Podhájí (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Prachatice
 Rumburk-Podhájí – část města Rumburk v okrese Děčín.